Adamów – miejscowości w Polsce lub ich części. Nazwa pochodzi od imienia Adam.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 41, w tym 32 podstawowe

Inne 
 Adamów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim
 Adamów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim

Zobacz też 

 Adamów Drwalewski, Adamów Rososki. Adamów-Parcel, Adamów-Wieś, Nowy Adamów, Stary Adamów
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy
 Dekanat Adamów
 Gromada Adamów

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Nazwy miejscowości w Polsce